Альмодовар () — испанская фамилия. Известные носители:

  (род. 1955) — кинопродюсер.
 Альмодовар, Педро (род. 1949) — испанский кинорежиссёр, кинопродюсер, сценарист, писатель и певец.
 Альмодовар, Ильдефонсо Диас (1777—1846) — испанский министр и государственный деятель XIX века.